Drei Frauen steht für:

 Drei Frauen (1924), US-amerikanisches Melodram von Ernst Lubitsch
 Drei Frauen (1977), US-amerikanisches Filmdrama von Robert Altman
 Drei Frauen (2022), deutscher Dokumentarfilm von Maksym Melnyk

Siehe auch: